Jarmark – rodzaj targu
 Jarmark Europa – targowisko mieszczące się na Stadionie Dziesięciolecia w Warszawie (1989–2008)
 Jarmark Gryfitów
 Jarmarki lubelskie
 Jarmark Łobeski
 Jarmarki na zamarzniętej Tamizie
 Jarmarki szampańskie
 Jarmark św. Dominika:
 Gdański Jarmark św. Dominika
 Tarnobrzeski Jarmark św. Dominika
 Jarmark Św. Michała
 Jarmark Św. Stanisława w Siedlcach
 Jarmark Świętojański (Kraków)
 Jarmark Świętojański (Poznań)
 Jarmark świętojerski
 Jarmark – nazwa niektórych wydarzeń kulturalnych i naukowych
 Jarmark Fizyczny
 Jarmark Jagielloński w Lublinie
 Jarmark – album Taco Hemingwaya (2020)
 Jarmark – polski rozrywkowy program telewizyjny (1983–1986)
 Jarmark – polski tygodnik ogłoszeniowy (1994–)

Zobacz też 
 
 
 Jarmarkowszczyzna
 Jarmark irbicki
 Jarmark miłości
 Jarmark rymów
 Jarmark soroczyński
 Marta albo jarmark w Richmondzie
 Wesoły jarmark
 Z jarmarku